Artur Yuspashyan (en ), est un footballeur international arménien, né le  à Erevan. Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Club

International 
Le , il reçoit sa première sélection en équipe d'Arménie, lors du match Arménie - Ouzbékistan au Stade Hanrapetakan à Erevan (3-1).

Palmarès 
  Pyunik Erevan 
 Champion d'Arménie en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2015.
 Vainqueur de la Coupe d'Arménie en 2009, 2010, 2013, 2014 et 2015.
 Vainqueur de la Supercoupe d'Arménie en 2007, 2008, 2010 et 2011.

  Gandzasar Kapan 
 Vainqueur de la Coupe d'Arménie en 2018

Statistiques détaillées

En club

Références

Liens externes 
 

Footballeur international arménien
Joueur du FC Pyunik
Naissance en septembre 1989
Naissance à Erevan
Naissance en RSS d'Arménie